Posseck ist der Name folgender Orte:

 Posseck in Bayern, Ortsteil der Gemeinde Pressig im Landkreis Kronach, Bayern
 Posseck (Vogtland), Ortsteil der Gemeinde Triebel/Vogtl. im Vogtlandkreis, Sachsen
 Oševljek, Ortsteil der Gemeinde Renče-Vogrsko in der Region Primorska, Slowenien

Siehe auch:
 Poseck
 Posek